Ciclopi – figure della mitologia greca
Ciclope – dramma satiresco di Euripide
Ciclope – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Ciclope – personaggio dei fumetti Marvel Comics appartenente alla serie Ultimate Marvel
Riviera dei Ciclopi  –  da Aci Trezza ad Aci Castello
Faraglioni dei Ciclopi – in Sicilia ad Aci Trezza, sono otto pittoreschi scogli basaltici che, secondo la leggenda, furono lanciati da Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga
 Ciclope (A5319) – rimorchiatore d'altura della Marina Militare italiana